Taylor Field ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Taylor Field (Arizona)
 Taylor Field (Georgia)
 Taylor Field (Maryland)
 Taylor Field (North Dakota)
 Taylor Field (Wyoming)

Taylor Field steht für:
 Mosaic Stadium at Taylor Field, Stadion in Regina, Provinz Saskatchewan, Kanada